TIM Trofi () — ежегодный футбольный турнир в Италии. В соревновании участвуют три команды: «Интер», «Ювентус » и «Милан». Команды играют в 1-круговом турнире матчи по 45 минут. В случае ничьей назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется 3 очка, а в серии пенальти — 2. Проигравшая в серии пенальти команда получает 1 очко. При равенстве очков по итогам турнира в первую очередь учитывается результат личного противостояния команд.

Победители 

 2001 Милан
 2002 Интер
 2003 Интер
 2004 Интер
 2005 Интер
 2006 Милан
 2007 Интер
 2008 Милан
 2009 Ювентус
 2010 Интер
 2011 Интер
 2012 Интер
 2013 Сассуоло
 2014 Милан

Турниры

2001 TIM Trophy

Итоговая таблица турнира 
 3 очка за победу, 0 очков за поражение
 2 очка за победу по пенальти, 1 очко за поражение по пенальти
 Милан выиграл турнир

И — игр, В — выигрыши, ВП — выигрыши по пенальти, П — проигрыши, ПП — проигрыши по пенальти, ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, О — очки

Бомбардиры

Матчи

2002 TIM Trophy

Итоговая таблица турнира 
 3 очка за победу, 0 очков за поражение
 2 очка за победу по пенальти, 1 очко за поражение по пенальти
 Интер выиграл турнир

Бомбардиры

Матчи

2003 TIM Trophy

Итоговая таблица турнира 
 3 очка за победу, 0 очков за поражение
 2 очка за победу по пенальти, 1 очко за поражение по пенальти
 Интер выиграл турнир

Бомбардиры

Матчи

2004 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира 
 3 очка за победу, 0 очков за поражение
 2 очка за победу по пенальти, 1 очко за поражение по пенальти
 Интер выиграл турнир

Бомбардиры

Матчи

2005 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира 
 3 очка за победу, 0 очков за поражение
 2 очка за победу по пенальти, 1 очко за поражение по пенальти
 Интер выиграл турнир

Бомбардиры

Матчи

2006 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира 
 3 очка за победу, 0 очков за поражение
 2 очка за победу по пенальти, 1 очко за поражение по пенальти
 Милан выиграл турнир

Бомбардиры

Матчи

2007 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира

Бомбардиры

Матчи

2008 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира

Бомбардиры

Матчи

2009 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира

Бомбардиры

Матчи

2010 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира

Бомбардиры

Матчи

2011 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира 
 3 очка за победу, 0 очков за поражение
 2 очка за победу по пенальти, 1 очко за поражение по пенальти
 Интер выиграл турнир

И — игр, В — выигрыши, ВП — выигрыши по пенальти, П — проигрыши, ПП — проигрыши по пенальти, ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, О — очки

Бомбардиры

Матчи

2012 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира 
 3 очка за победу, 0 очков за поражение
 2 очка за победу по пенальти, 1 очко за поражение по пенальти
 Интер выиграл турнир

И — игр, В — выигрыши, ВП — выигрыши по пенальти, П — проигрыши, ПП — проигрыши по пенальти, ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, О — очки

Бомбардиры

Матчи

2013 Tim Trophy

Итоговая таблица турнира 
 3 очка за победу, 0 очков за поражение
 2 очка за победу по пенальти, 1 очко за поражение по пенальти
 Сассуоло выиграл турнир

И — игр, В — выигрыши, ВП — выигрыши по пенальти, П — проигрыши, ПП — проигрыши по пенальти, ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, О — очки

Бомбардиры

Матчи

Ссылки 
 

Футбольные соревнования в Италии